Dans la mythologie grecque, Empusa ou Empousa est une créature fantastique, sorte de démon femelle.
 En biologie :
 Empusa est un genre d'insectes de la famille des Empusidae ;
 L’Empusa pennata ou « empuse » est une espèce d'insectes du genre Empusa ;
 Empusa est un genre de champignons, comprenant notamment Empusa muscae, un champignon s'attaquant aux insectes.